Кобус Мараис (; род. 5 июля 1994 года, Ричардс-Бей) — южноафриканский регбист, полузащитник веера.

Биография 
Кобус родился в городе Ричардс-Бей, однако вскоре семья переехала в Гроблерсдал. За провинцию Лимпопо выступал, начиная с 13 лет. Выступал за провинцию до 18 лет, в каждом сезоне попадая в списки лучших бомбардиров.

После окончания школы Мараис поступил в академию базирующихся в Претории «Блю Буллз». Прежде чем дебютировать за молодежную команду Кобус попал сразу в основной состав, проведя два матча, после чего отправился назад к молодежи. Команда участвовала в провинциальном чемпионате для юношей не старше 19-ти лет. В итоге юниоры заняли первое место в таблице с 12-тью победами из 12, и пробились в плей-офф. В итоге в полуфинале и финале Мараисс набрал 17 и 15 очков и стал победителем первенства. Набрав в общей сложности 126 очков Кобус стал лучшим бомбардиром. В 2014 году он стал выступать за команду до 21 года, где стал ключевой фигурой. Выходил в стартовом составе по итогам всех 14 матчей. Команда обеспечила выход в плей-офф, закончив регулярный сезон на втором месте. Команда стала чемпионами первенства до 21 года, а Мараис снова стал лучшим бомбардиром со 138 очками. 

В 2015 заявлен за взрослую команду. Сыграл 9 игр, где набрал 85 очков. Сезон 2016 года игрок провел в аренде за команду «Истерн Провинс Элефантс». Аренда оказалась не очень удачной, игрок мало играл, а команда проиграла все свои матчи. Следующие 3 года игрок проводит в клубе «Пумас», где сыграл 30 матчей, набрал 213 очков. В начале 2020 года было объявлено, что игрок присоединился к своим соотечественникам Стефану Малану, Стефану Гриффу, Стефану де Виту а также ряду других, и будет выступать за казанскую команду «Стрела».

В сезоне 2020/21 Мараис стал лучшим бомбардиром «Стрелы» и третьим по результативности игроком Чемпионата России (111 очков). 21 сентября 2021 года стал игроком французского клуба «Берре» (Федераль 1).

Примечания

Ссылки 
 

Регбисты ЮАР
Игроки РК «Блю Буллз»
Игроки РК «Истерн Провинс Элефантс»
Игроки РК «Пумас»
Игроки РК «Стрела»